Rada narodowa – terenowy organ władzy państwowej i podstawowy organ samorządu w PRL wzorowany na sowieckich radach. Zgodnie z Konstytucją z 1952 roku w pierwotnym brzmieniu były wybieralnymi na 3 lata organami w gminach, miastach, dzielnicach większych miast, powiatach i województwach. Rady narodowe poszczególnych szczebli wybierały swoje prezydia i były zależne od rad wyższego szczebla.

Stanowiły fasadowy twór mający stwarzać pozory demokracji. W rzeczywistości ich zadaniem było realizowanie polityki rządu, która była całkowicie zależna od PZPR.

Do zadań RN należało:
 uchwalanie terenowych planów i budżetów gospodarczych
 kontrola uchwał Rad niższego szczebla
 utrzymanie porządku publicznego
 współdziałanie w umacnianiu obronności i bezpieczeństwa państwa.

Zobacz też 
 Gromadzka rada narodowa
 Sowiet
 Urząd wojewódzki
 Starostwo powiatowe
 Urząd gminy

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 21 sierpnia 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I-ej i II-ej instancji ()
 Ustawa z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych ()
 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego ()
 Ustawa z dnia 31 grudnia 1944 r. o zmianie ustawy z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania Rad Narodowych ()
 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 marca 1945 r. o komisjach dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko członkom organów wykonawczych samorządu terytorialnego, państwowego oraz gmin wiejskich i miejskich ()
 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 marca 1945 r. w sprawie regulaminu wyborów sołtysa i podsołtysa ()
 Ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o częściowej zmianie ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych ()
 Obwieszczenie Prezydenta Krajowej Rady Narodowej z dnia 7 maja 1945 r. o sprostowaniu błędów w ustawie z dnia 31 grudnia 1944 r. o zmianie ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych ()
 Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych ()
 Obwieszczenie Prezydenta Krajowej Rady Narodowej z dnia 14 stycznia 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych ()
 Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej ()
 Ustawa z dnia 22 marca 1957 r. o zmianie ustawy o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych ()
 Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych ()
 Ustawa z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych ()
 Ustawa z dnia 28 czerwca 1963 r. o zmianie ustawy o radach narodowych ()
 Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych ()
 Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych ()
 Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych ()
 Ustawa z dnia 31 marca 1977 r. o zmianie ustawy o radach narodowych ()
 Ustawa z dnia 26 maja 1978 r. o zmianie ustawy o radach narodowych ()
 Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego ()
 Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ()

Administracja publiczna Polski Ludowej